Francisco Villar puede referirse a:

 Francisco Villar García-Moreno: político español.
 Francisco Villar Castejón: compositor español de música pop.
 Francisco Villar Liébana: filólogo español, catedrático de la Universidad de Salamanca.
 Francisco Villar Ortiz de Urbina: diplomático español.